Яланец — населённые пункты и река на Украине:

Населённые пункты 
 Яланец — посёлок в Бершадском районе Винницкой области. 
 Яланец — село в Бершадском районе Винницкой области
 Яланец — село в Томашпольском районе Винницкой области

Ж/д платформа 
 Яланец — железнодорожная остановочная платформа в Винницкой области, расположенная на границе Бершадского района с Чечельницким районом, возле посёлка Яланец и в 3-х км на юго-запад от села Яланец (ж/д Гайворон − Рудница, Знаменское отделение Одесской железной дороги)

Река 
 Яланец — река, протекающая по территории Винницкой, Кировоградской и Одесской областей.